Румунська хокейна ліга 2018—2019 — 89-й розіграш чемпіонату Румунської хокейної ліги. Регулярний чемпіонат стартував 1 вересня 2018 року, фінішував фінальним матчем плей-оф 20 квітня 2019. У сезоні 2018—19 брали участь сім клубів.

Регулярний сезон 

Джерело: eurohockey
Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі або по булітах, ПО = поразки в овертаймі або по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд

Плей-оф

Півфінали

Серія за 3-є місце

Фінал 

У складі чемпіонів виступає українець Павло Борисенко.

Посилання 
 Румунська хокейна ліга 
 Офіційний сайт 
 Профіль на eurohockey 
 Румунська хокейна ліга на scoresway 

2019
Румунія
Румунія
2018 у румунському спорті
2019 у румунському спорті‎